Сундгрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сундгрен, Гари (род. 1967) — шведский футболист, защитник
 Сундгрен, Кристофер (род. 1989) — шведский кёрлингист.